Grand Prix Węgier 2001 (oryg. Marlboro Magyar Nagydj) – 17. Grand Prix Węgier, 16 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 13 w sezonie 2001 po raz 16. na torze Hungaroring. W odbywającym się 19 sierpnia 2001 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Michael Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Węgry
2001
2001 na Węgrzech